Das vierte Event der WPBSA Pro Ticket Series 88/89 war ein Snooker-Qualifikationsturnier für die Saison 1988/89 der Profitour. Das Turnier wurde vom 19. bis zum 26. September 1987 im Pontin’s-Freizeitpark im walisischen Prestatyn ausgetragen. Sieger wurde Nick Terry, der in einem rein englischen Finale Mark Johnston-Allen besiegte. Wer das höchste Break spielte, ist unbekannt.

Preisgeld 
Als Preisgeld wurden 14.900 Pfund Sterling ausgeschüttet.

Turnierverlauf 
Es nahmen 64 Spieler teil, die im K.-o.-System den Turniersieger ermittelten. Alle Spiele fanden im Modus Best of 7 Frames statt, bis auf das Endspiel im Modus Best of 9 Frames.

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1987
Billardturnier in Prestatyn